

Обервіль — муніципалітет у регіоні Нормандія
 Обервіль-ла-Кампань — колишній муніципалітет у департаменті Приморська Сена
 Обервіль-ла-Манюель — муніципалітет у департаменті Приморська Сена
 Обервіль-ла-Рено — муніципалітет у департаменті Приморська Сена

Обервіль — місто в кантоні Базель-Ланд
 Обервіль-бай-Бюрен — громада в кантоні Берн
 Обервіль-ім-Зімменталь — громада в кантоні Берн
 Обервіль-Лілі — громада в кантоні Ааргау